Канаевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Канаевка — село в Городищенском районе Пензенской области.
 Канаевка — село в Ивантеевском районе Саратовской области.